

События 
 151 — Консулы Секст Квинтилий Кондиан и Секст Квинтилий Валерий Максим.
Китай:
 Хуянь, князь хунну разрушает китайские военные поселения в Хами.
 Китайский наместник в Хотане убивает местного князя и гибнет сам, в результате бунта.

Родились 
 Чжун Яо — китайский политик, каллиграф времен империи Хань и царства Вэй эпохи Троецарствия.

Скончались 
 — святой Римско-католической церкви.

См. также